Санду () — румынская фамилия.
 Санду, Костаке (в советских документах Константин Иванович Санду; 1929) — румынско-советский военный, полковник МВД Румынии; участник Великой Отечественной войны в составе РККА.
 Санду, Майя Григорьевна (1972) — молдавский экономист, политический и государственный деятель, президент Молдавии.
 Санду, Мариан (1972) — румынский борец греко-римского стиля.
 Санду, Михаела (1977) — румынская шахматистка.